Каля́ев (Каля́ева) — русская и калмыцкая фамилия. Известные носители:
 Каляев, Анатолий Васильевич (1922—2004) — академик РАН, Герой Социалистического Труда.
 Каляев, Иван Платонович (1877—1905) — российский революционер и террорист, эсер, поэт.
 Каляев, Игорь Анатольевич (род. 1958) — российский учёный, специалист в области многопроцессорных вычислительный и управляющих систем.
 Каляев, Лев Алексеевич  (1929—1983) — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Каляев, Санджи Каляевич (1905—1985) — калмыцкий писатель, переводчик, фольклорист и драматург, литературовед, педагог, народный поэт Калмыкии.